Kabire ist:

 eine antike Gottheit, siehe Kabiren
 eine Gurunsi-Sprache, siehe Kabiyé